Jaba Kankava est un footballeur international géorgien, né le  à Tbilissi. Il évolue au poste de milieu défensif au Slovan Bratislava.

Biographie 

Le , lors de la rencontre opposant son club au Dynamo Kiev, il sauve la vie du milieu de terrain Oleg Goussev qui gisait au sol à la suite d'un choc avec le gardien du FC Dnipro Dnipropetrovsk. En effet, alors que le joueur était en train de s'étouffer, Kankava se précipita vers lui pour lui libérer les voies respiratoires et l'empêcher d'étouffer avec sa langue. Le joueur fut ensuite secouru par les médecins présents sur place. 

Le , il arrive en Ligue 1 au Stade de Reims, qui recherchait depuis de nombreuses semaines un milieu défensif pour combler le départ non compensé de Krychowiak depuis  au FC Séville. Transféré pour un peu plus de , il devient le transfert le plus important de l'histoire du club champenois. Il dispute son premier match de  le , à La Beaujoire, face au FC Nantes (défaite 1-0).

Statistiques

Palmarès 
  Dinamo Tbilissi
 Vainqueur du Championnat de Géorgie en 2005.
  FK Dnipro
 Finaliste de la Ligue Europa 2014-2015

Distinctions individuelles 
 Footballeur géorgien de l'année : 2015

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Relation sportive entre la France et la Géorgie
 Sport en Géorgie

Liens externes 
 

Footballeur international géorgien
Joueur du SK Dinamo Tbilissi
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du FK Dnipro
Joueur du Kryvbass Kryvy Rih
Joueur du Stade de Reims
Joueur du Valenciennes FC
Joueur du ŠK Slovan Bratislava
Personnalité géorgienne expatriée temporairement en France
Naissance en mars 1986
Naissance à Tbilissi
Naissance en RSS de Géorgie